Karel II. je jméno těchto panovníků:

Králové 
 Karel II. Holý (823–877) – král západofranský (843–877), císař (875–877) a král italský (876–877)
 Karel III. Neapolský, též Karel, vévoda z Durazza/Drače (1345–1386) – jako Karel II. král uherský (1385–1386), jinak král neapolský Karel III. (1382–1386)
 Karel II. Stuart (1630–1685) – král anglický a skotský (1660–1685)
 Karel II. Zlý (1332–1387) – král navarrský (1349–1387)
 Karel II. Chromý (1254–1309) – král neapolský (1285–1309)
 Karel II. Španělský (1661–1700) – král španělský (1665–1700)
 Karel VI. (1685–1740) – císař římský, král český (toho jména druhý), uherský a arcivévoda rakouský (1711–1740)
 Karel II. Rumunský (1893–1953) – rumunský král (1930–1940)

Vévodové a knížata 
 Karel II. Brunšvický (1804–1873) - vévoda z Braunschweigu a Lüneburgu v letech 1815–1830, amatérský šachista
 Karel II. Minsterberský či Minsterbersko-Olešnický (1545–1617) – minstrberský, olešnický a bernštatský kníže
Karel II. Savojský – savojský vévoda
 Karel II. Štýrský (1540–1590) – arcikníže rakouský a vévoda štýrský
 Karel VI. (1685–1740) – jako Karel II. vévoda parmský (1735–1740), jinak římský císař Karel VI.

Rozcestníky - panovník